Атенульф III — князь Капуи и Беневенто в 933—943 годах, старший сын Ландульфа I.

Атенульф III стал соправителем своего отца Ландульфа I (III по капуанской нумерации) и дяди Атенульфа II. После смерти Атенульфа II (940) следующим соправителем стал младший брат Атенульфа III Ландульф II (IV).

После смерти Ландульфа I Ландульф II вынудил Атенульфа III бежать в Салерно и стал единоличным князем. Был женат на Ротильде, дочери Гвемара II Салернского. Сведений о дальнейшей судьбе Атенульфа III не сохранилось.

Литература 
 Caravale, Mario (ed). Dizionario Biografico degli Italiani: IV Arconati — Bacaredda. Rome, 1962.

Персоналии по алфавиту
Правители Европы X века
Князья Капуи
Князья Беневенто